Dye steht für:
 Dyé, eine französische Gemeinde im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Dye (engl. für Farbstoff) werden auch im Deutschen oft die organischen Farbstoffe beschreibbarer optischer Medien wie der CD oder der DVD genannt
 Dye Precision, eine amerikanische Firma, die unter anderem Equipment für Paintball und Snowboard herstellt

Dye ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Dye (1927–2019), US-amerikanische Golfarchitektin und Amateurgolferin
 Babe Dye (1898–1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Bob Dye († 2010), US-amerikanischer Autor, Historiker und Journalist
 Brad Dye (1933–2018), US-amerikanischer Politiker
 Cameron Dye (* 1984), US-amerikanischer Triathlet
 Courtney King-Dye (* 1977), amerikanische Dressurreiterin
 Dale Dye (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 David William Dye (1887–1932), englischer Physiker
 Doug Dye (1921–2005), neuseeländischer Mikrobiologe
 Henry Abel Dye, Namensgeber des Satzes von Russo-Dye
 James L. Dye (1927–2021), US-amerikanischer Chemiker
 Jermaine Dye (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Dye (1963–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 John Martin-Dye (1940–2022), britischer Schwimmer
 Leighton Dye (1901–1977), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Mason Dye (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Pete Dye (1925–2020), US-amerikanischer Golfarchitekt
 Thomas S. Dye, US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Satz von Russo-Dye